Джей-лига 2013 Дивизион 1 — 21-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начнётся 2 марта и завершился 7 декабря 2013 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Гамба Осака», «Виссел Кобе» и «Консадоле Саппоро». Их заменили «Ванфоре Кофу» и «Сёнан Бельмаре», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2012, а также «Оита Тринита», победившая в плей-офф Джей-лиги 2.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Потуровая таблица 

Источник: j-league.or.jp

Бомбардиры 

Updated to games played on 7 December 2013
Источник: J. League

См. также 
 Вторая лига Японии по футболу 2013
 Японская футбольная лига 2013

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2013